Weiand ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Werner Weiand (* 1939), deutscher Komponist
 Peter Weiand (1919–1990), deutscher Fußballfunktionär
 Pia Weiand (* 1992), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Weyand
 Weyandt
 Weyant